Селецкое — распространённый российский топоним.

Населённые пункты 
 Селецкое — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Селецкое — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Озёра 
 Селецкое — озеро в Лежневском районе Ивановской области.
 Селецкое — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Селецкое — озеро в Ленинградской области.
 Селецкое — озеро в Новоржевском районе Псковской области.